Het Technologisch Gezelschap, afgekort: TG is een studievereniging voor de Scheikundig Technologische studies Technische Universiteit Delft. Hieronder vallen de bacheloropleiding Molecular Science & Technology en de masteropleiding Chemical Engineering.

Op 15 december 1890 is het TG opgericht door de heren Heerma van Voss en Westerbaan Muurling, studenten aan de Polytechnische school te Delft. Dit initiatief werd gesteund door de Delftse professor Sebastiaan Hoogewerff, die besefte dat intensief contact tussen studenten en de industrie noodzakelijk was. Het Technologisch Gezelschap is een van de oudste studieverenigingen van Nederland. Als pionier op haar grondgebied was het TG de eerste studievereniging met een eerstejaarsweekend en had zij de eerste studieadviseur van Nederland. In 1990 is het Technologisch Gezelschap tevens onderscheiden met een Koninklijke Erepenning.

Tegenwoordig is het Technologisch Gezelschap een vereniging die niet alleen de student in contact brengt met de industrie, maar zij waakt ook voor de kwaliteit van het onderwijs voor de bachelorstudie Molecular Science & Technologie en de masterstudie Chemical Engineering. Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf personen die zich een jaar lang fulltime inzetten, in 2020-2021 is dit het 127e bestuur. In totaal zijn er elk jaar ruim 80 leden actief in verschillende commissies.

Het Technologisch Gezelschap is lid van het Pentagon, samen met Gezelschap Leeghwater, VSV Leonardo Da Vinci, de Vereniging voor Technische Physica en W.I.S.V. 'Christiaan Huygens'. Gezamenlijk organiseren zij De Delftse Bedrijvendagen (DDB), met meer dan 3000 studenten de grootste technische bedrijvenbeurs van de Benelux.

Afgevaardigden van het bestuur van het Technologisch Gezelschap nemen tevens een rol in als adviseur voor het bestuur van de afdeling Olie- en Gastechnologie van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Geschiedenis 

1890-1905
Op 15 december 1890 werd aan de Polytechnische School te Delft, in aanwezigheid van aanstaande Technologen en Laboranten, het Technologisch Gezelschap opgericht. De heren U.J. Heerma van Voss en I.W.H. Westerbaan Muurling ontvingen krachtigen steun van Dr. S. Hoogewerff, hoogleraar scheikunde aan de Polytechnische School. Op de Oude Delft 48 in Delft had zij haar eerste onderkomen. De chemische industrie was in de jaren voor 1890 sterk gegroeid. Met de oprichting van het Technologisch Gezelschap moest de brug geslagen worden tussen de Nederlandse studenten en de industrie. Het doel werd geformuleerd in artikel 1 van het reglement:
a : Het houden van voordrachten op Scheikundig en Technologisch gebied;
b : Het regelen en bespreken van excursies in overleg met H.H. Docenten;
C : Het zich in connectie stellen met de voornaamste fabrikanten en industriëlen om hun in kennis te stellen met den werkkring van de a.s. Technoloog

In de eerste jaren van het Gezelschap werden vooral lezingen gegeven. Deze werden niet alleen door belangrijke figuren als Van 't Hoff, Arobstein en Boeseken gehouden, maar ook door studenten die het resultaat van hun studie wilden voordragen. In het voorjaar van 1891 werd de eerste excursie georganiseerd naar de stearinekaarsenfabriek te Gouda.

Studievereniging aan de Technische Universiteit Delft